Lista över fornlämningar i Salems kommun är en förteckning av ett urval av de fornlämningar som finns i Salems kommun.

Salem

|}

Noter

 Salem
Salem